Gerry Weber Open 2016 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2016 году турнир прошёл с 13 по 19 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В одиночном турнире приняло участие четыре теннисиста из топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стал победитель трёх последних розыгрышей и восьмикратный чемпион турнира Роджер Федерер (№ 3 в мире на тот момент). Швейцарец на этот раз не смог завоевать титул. Он доиграл до полуфинала, где в трёх сетах проиграл 19-летнему Александру Звереву. Из фаворитов до полуфинала смог дойти третий номер посева Доминик Тим (№ 7 в мире), однако и он проиграл немцу Флориану Майеру. Второй раз в истории и первый с 2011 года в финале домашнего турнира сыграли два представителя Германии. Сильнее оказался более опытный Флориан Майер (старше соперника по финалу на 13 лет). В основной сетке сыграли два представителя России: Теймураз Габашвили (выход во второй раунд) и Андрей Кузнецов (первый раунд).

В парном разряде прошлогодние чемпионы Равен Класен и Раджив Рам смогли защитить свой титул, выступая в качестве третьих номеров посева. В полуфинале они обыграли первых номеров посева Боба и Майка Брайанов, а в финале вторых сеянных Лукаша Кубота и Александра Пейю.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Флориан Майер обыграл  Александра Зверева со счётом 6-2, 5-7, 6-3.
 Майер выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зверев сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Я.-Л. Штруфф
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Р. Беранкис
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Джазири
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Кудла
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С. Стаховский
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Б. Чорич
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Д. Гоффен
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Т. Бердых
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Багдатис
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Д. Браун
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. Рамос
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Э. Гулбис
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Б. Беккер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Зверев
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= В. Троицки
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Джазири
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С. Стаховский
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=0r
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Д. Гоффен
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=
| RD2-team05= М. Багдатис
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Д. Браун
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=68
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Б. Беккер
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=0r
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= А. Зверев
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Д. Гоффен
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=610
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= М. Багдатис
| RD3-score03-1=69
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Зверев
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А. Зверев
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Равен Класен и  Раджив Рам''' обыграли  Лукаша Кубота и  Александра Пейю со счётом 7-6(5), 6-2
 Класен выиграл 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Халле

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июнь 2016 года
2016